Виктор Мануэль Фернандес Гутьеррес (), более известный как Виктор (; 17 апреля 1974, Мерида, Испания) — испанский футболист и футбольный тренер.

Карьера футболиста

Клубная 
Свою профессиональную карьеру начал в структуре мадридского «Реал». Оттуда он перешёл в «Тенерифе», где дебютировал 4 сентября 1994 года в матче против «Сарагосы». Зимой 1996 года был отдан в аренду в футбольный клуб «Толедо» став ключевой фигурой команды забив 10 голов в 20 матчах, а сам клуб был на гране выхода в Примеру.

Летом 1996 года подписал контракт с «Вальядолидом» выступавший в Примере. В своём дебютном сезоне забил 16 голов тем самом помог команде занять седьмое место. Спустя четыре сезона, Виктор подписал контракт с футбольным клубом «Вильярреал» где он также провёл четыре года. Он занимает третье место в списке бомбардиров «Вильярреала» по голом в Примере, уступая только Диего Форлану и Джузеппе Росси (оба по 54 гола)

Летом 2004 года Виктор вернулся в «Реал Вальядолид» с целью помочь команде вернуться в Примеру, но это удалось только в сезоне 2006/07, по итогу которому стал лучшим бомбардиром команды с 19 в 40 матчах. 20 января 2008 года благодаря передачи Виктора был забит быстрый гол в истории Примеры. Хосеба Льоренте потребовалось 7' 42", чтобы забить гол в ворота «Эспаньолы».

В июне 2009 года «Реал Вальядолид» приняло решение не продлевать с Виктором контракт. 9 июля 2009 году подписал контракт с «Картахеной». На протяжении всего сезона команда демонстрировался хороший футбол. Благодаря голам и его лидерскими качествами «Картахена» заняла пятое место.

Сезон 2010/11 стал для Виктора вторым в составе «Картахены», кроме этого он был одним из кумиров болельщиков. Основной задачей команды была попасть в зону плей-оффа и попытаться выйти в Примеру, но цель была не выполнена. «Картахена» под руководством Хуана Игнасио Мартинеса заняла 13 место.

В возрасте 37 подписал контракт с «Леганесом» выступавший в Сегунде Б. Зимой ему поступило предложение от «Картахены» с целью вернуться в команду. Но соглашение не было достигнуто. В заключительном отрезке сезона руководство клуба расторгло с ним контракт и предложило ему возглавить команды с основной задачей спасти команду от вылета.

Сборная 
23 февраля 2000 года Виктор сыграл свой единственный матч за сборную Испании, в товарищеском матче против сборной Хорватии сменив на 63 минуте Луиса Энрике. Несмотря на хорошую игру, его действия не принесло пользу, матч закончился со счётом 0:0. Также он дебютировал за сборную Эстремадуры (автономное сообщество на юго-западе Испании), матч закончился победой со счётом 2:1 над сборной Экваториальной Гвинеи.

Тренерская карьера 
В 2012 году завершил карьеру футболиста и перешёл на должность главного тренера футбольного клуба «Леганес». По итогу сезона ему удалось спасти клуб от вылета в Терсеру.

В июле 2015 года подписал контракт с «Картахеной», но после 23 тура он и его тренерский штаб решили покинуть команду. Команда занимала 13 место имея в активе 27 очков.

Тренерская статистика

Достижение 
 Вильярреал
 Кубок Интертото (2): 2003, 2004

Ссылки 
 Профиль игрока на bdfutbol.com
 Профиль тренера на bdfutbol.com

Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Толедо»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Картахена»
Тренеры ФК «Леганес»
Тренеры ФК «Картахена»